Nederlandse personen

overige
 Duisternis dat wil zeggen met weinig of geen licht
 Weinig licht terugkaatsend, somber, niet licht van kleur
 Kwaad